

Étymologie 
Tel qu'employé en mécanique, le mot vis est un substantif féminin qui vient du latin vitis qui désignait la vrille des plantes grimpantes ou rampantes (vitis vinifera = vigne). Ceci s'explique par la similitude de forme.

Description 
Une vis est une machine simple apte à transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation dirigé suivant l'axe de rotation, ou vice-versa.

Les divers types de vis se caractérisent par l'utilisation de surfaces hélicoïdales. On peut distinguer :
 la vis de fixation utilisée de façon statique pour diverses sortes de liaison ;
 la vis d'Archimède utilisée pour la manutention de matériaux granulés ou pulvérulents, ainsi que pour le pompage des fluides, (exemple : vis à grain) ;
 la vis de transformation de mouvement utilisée de façon dynamique pour transformer, dans un sens ou dans l'autre, un mouvement de rotation en mouvement de translation ou un couple en effort axial ;
 la vis sans fin qui, associée à des roues dentées, permet de réaliser des engrenages ;
 la vis micrométrique, permettant de mesurer avec précision ;
 le mécanisme de vis-écrou ; 
 le mécanisme de vis à billes.

Voir aussi la catégorie visserie.

Toponymes 
Vis est également un toponyme qui peut désigner :
 Vis, une île de Croatie ;
 Vis, une ville de Croatie situé sur l'île de Vis, dans le comitat de Split-Dalmatie ;
 La Vis, une rivière française affluent de l'Hérault ;
Viš, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad ;
 Le mont Vis, un sommet des monts Tara, en Serbie ;
Vis-en-Artois, une commune française située dans le département du Pas-de-Calais.

Autres 
Le nom Vis peut également désigner :
 le Radom Vis 35, un pistolet de fabrication polonaise.
 La Vis, un film français de 1993.
 Vis, un ferry construit en 1965 en Allemagne.

Sigles 
VIS est un sigle qui désigne :
 le Virus de l'immunodéficience simienne (VIS), un virus proche du Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
 le Vatican Information Service, service d'information du Saint-Siège

Notes et références